Petelinje (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija
 Petelinje (Dol pri Ljubljani, Slovenija), naselje u općini Dol pri Ljubljani, Slovenija